Алекса́ндр Ани́щенко:
 
 Анищенко, Александр Михайлович (1916—1976) — Герой Советского Союза (1943).